Les épreuves de basket-ball à trois des Jeux méditerranéens de 2018 ont lieu à Tarragone, en Espagne, du 27 au .

Podiums

Tableau des médailles 

Légende
 Pays organisateur

Lien externe 
 Site officiel

Basket-ball
2018
Basket-ball en 2018
Compétition de basket-ball en Espagne
Basket-ball 3×3